Deroy ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Erasmus von Deroy (1743–1812), General der bayerischen Armee
 Isidore Laurent Deroy (1797–1886), französischer Landschafts- und Vedutenmaler, Aquarellist und Lithograf
 Jean Prosper Theodorus Deroy (1913–1981), niederländisch-belgischer Romanist und Mediävist
 Ludwig von Deroy (1786–1864), bayerischer Generalmajor und Kammerherr
 Philipp Aloys Erasmus von Deroy (1806–1848), bayerischer Graf, Kammerherr und Reichsrat der Krone Bayerns